Nikola Vujčić – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo croato
 Prvoslav Vujčić – scrittore serbo
 Stephan Vujčić – calciatore tedesco